Gordon Thomson (acteur), Canadees acteur
 Gordon Thomson (roeier), Brits roeier en Olympische kampioen in 1908